Beagle se puede referir a:

 el beagle, una raza de perro;
 el HMS Beagle, barco en el que viajó Charles Darwin y realizó observaciones que lo llevaron a formular sus teorías sobre la evolución;
 el canal Beagle un canal argentino-chileno en el extremo sur de Sudamérica, al sur de Tierra del Fuego;
 el Conflicto del Beagle, suscitado entre las repúblicas de Argentina y Chile por la posesión de las islas Picton, Lennox y Nueva; 
 la isla Beagle, en las Galápagos;
 la Beagle 2, una sonda espacial europea a Marte;
 el Beagle, uno de los cráteres de Marte;
 Beagle, un buscador de GNOME y KDE;
 Beagle, novela de ciencia ficción del escritor argentino Alejandro Lois;
 el asteroide (656) Beagle;
 los Beagle Boys, personajes de Disney;
 el escritor Peter S. Beagle;
 el Ilyushin Il-28, un bombardero medio soviético, cuya designación OTAN es Beagle.